Булат је српско презиме и име из Црне Горе, Ровца. Одатле се миграцијама становништва ширило на целом словенском подручју. Сматра се да је влашко-романског порекла. Основа је српског презимена Булатовић. Као топоним у селу Драготина на Банији, близу града Глине "Булати - заселак породице Булат од Шпановића према сеоској цркви".

Познате личности са презименом или именом Булат:
 Раде Булат - народни херој
 Булат Шалвович Окуџава (1924—1997) - совјетски и руски песник

Булат на блиско-источним језицима значи челик.

Српска имена
Српска презимена